Zehrer est un nom de famille. Les personnes notables avec le nom de famille incluent : 
 Aurel Zehrer (né en 1995), joueur autrichien de rink hockey ; 
 Hans Zehrer (1899-1966), journaliste allemand ; 
 Joseph Zehrer (né en 1954), artiste allemand ; 
 Paul Zehrer (né en 1963), réalisateur américain de films et de télévision ; 
 Terrence "Lee" Zehrer (né en 1947), homme d'affaires américain.